Берёзова — река на полуострове Камчатка в России.

Длина реки — 17 км. Впадает в реку Кирганик справа на расстоянии 98 км от устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код водного объекта — 19070000112120000013475.

Примечания 

Притоки Кирганика
Реки Быстринского района